Quinto Elio Peto – pontefice romano nel 216 a.C.
 Quinto Elio Peto – console romano del 167 a.C.